NLI steht für:
 National Library of Ireland in Dublin
 The National Library of Israel in Jerusalem
 Natural Language Interface, siehe Natürlichsprachliche Schnittstelle

NLI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Lidzbarski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

nli steht für:
 Nangalami (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung